Прва влада Жељке Цвијановић
 Друга влада Жељке Цвијановић